

Messico
Tolimán – comune dello stato di Jalisco
Tolimán – comune dello stato di Querétaro

Guatemala
San Lucas Tolimán – comune guatemalteco